Pyronia quadripunctata är en fjärilsart som beskrevs av Vorbrodt 1917. Pyronia quadripunctata ingår i släktet Pyronia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade.

Källor 

Praktfjärilar
quadripunctata